Никола́й Алекса́ндрович Само́йлов:
 Самойлов, Николай Александрович (ок. 1800—1842) — российский граф, из окружения А. С. Пушкина.
 Самойлов, Николай Александрович (род. 1980) — российский футболист.